Vitalija D'jačenko e Irini Georgatou erano i detentori del titolo, ma Diatchenko non ha partecipato.

Il doppio femminile del torneo di tennis Soweto Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Georgatou ha giocato con Oksana Kalašnikova, ma ha perso nei quarti di finale contro Nina Bratčikova e Valerija Savinych.

Tutti match di doppio sono stati sospesi nelle semifinali dal supervisore a causa della forte pioggia.

Teste di serie

  Eva Birnerová /  Petra Cetkovská (semifinali)
  Megan Moulton-Levy /  Kathrin Wörle (primo turno)

  Noppawan Lertcheewakarn /  Jessica Moore (primo turno)
  Nina Bratčikova /  Valerija Savinych (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Soweto Open 2011